Ко́зел может означать:

Фамилия  
 Козел, Анатолий Кондратьевич (1928—1992) — токарь Ждановского завода, Герой Социалистического Труда.
 Козел, Анна Макаровна (1916—2006) — передовик сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Козел, Василий Павлович (1890—1980) — Герой Социалистического Труда.
 Козел, Владимир Георгиевич (1919—1988) — советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 Козел, Евгений Сергеевич (род. 2001) — белорусский футболист, нападающий.
 Козел, Кристина Петровна (род. 1984) — белорусская телеведущая, блогер.
 Козел, Любош (род. 1971) — чешский футболист и футбольный тренер.
 Козел, Роман Игоревич (род. 1997) — белорусский футболист.
 Козел, Станислав Миронович (1930—2015) — советский и российский учёный, профессор Московского физико-технического института.
 Козел, Уршуля (род. 1931) — польская поэтесса, писательница.

Населённые пункты 
Ко́зел — название следующих населённых пунктов в Белоруссии:
 Козел — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Козел — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Топоним 
  — классицистный замок в Пльзеньском крае в Чехии.

См. также 
 Козел-Ил
 
 
 
 Велкопоповицкий Козел